90487 Witherspoon – asteroide della fascia principale

Persone 

 John Witherspoon – attore statunitense
 John Witherspoon (politico) – politico scozzese
 Lajon Witherspoon – cantante statunitense
 Reggie Witherspoon- velocista statunitense
 Reese Witherspoon – attrice statunitense